Grochowa peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Grochowa, un village de la powiat de Trzebnica dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Grochowa, un village de la powiat de Ząbkowice Śląskie dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Grochowa, un village dans la voïvodie de Mazovie